Rijn steht für
 den Rhein (niederländisch)

Rijn ist der Name folgender Personen:

 Martin van Rijn (* 1956), niederländischer Politiker (PvdA)
 Rembrandt van Rijn (1606–1669), einer der bedeutendsten und bekanntesten niederländischen Künstler des Barock
 Titus van Rijn (1641–1668), Sohn von Rembrandt Harmenszoon van Rijn und Saskia van Uylenburgh

Siehe auch:
 Rhein (Begriffsklärung)
 Rhine
 Rein
 Rain